Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Алішер Навої

Ву́лиця Навої — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн.

Вулиця Навої 

 Вулиця Навої — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Навої — вулиця в місті Львів.

Проспект Алішера Навої 

 Проспект Алішера Навої — проспект в місті Київ.

Провулок Алішера Навої 

 Провулок Навої — провулок в місті Донецьк.
 Провулок Навої — провулок в місті Полтава.
 Провулок Алішера Навої — провулок в місті Ужгород.